Чилегон — крупный промышленный город в индонезийской провинции Бантен. В городе находятся стратегический завод PT Krakatau Steel, производящий металл для внутреннего потребления и на экспорт, и химический завод PT Asahimas Chemical. В состав города входит порт Мерак.

Районы города 
В состав Чилегона входит 8 районов:
 Грогол
 Джомбанг
 Пуло-Мерак
 Пурвакарта
 Чибебер
 Чивандан
 Чилдегон
 Читангкил

Примечания

Ссылки 
 

Города Бантена